Россия — страна, расположенная в северной части Евразии.

«Россия» может также означать:

Политический и этнокультурный термин 

 Наименование Древнерусского государства и всех в совокупности русских княжеств в IX—XVI вв. в Византийской империи.
 Русское государство — государственное образование конца XV — начала XVIII веков.
 Русское царство — форма существования Русского государства в 1547—1721 годах.
 Российская империя — государство, существовавшее в период с 22 октября 1721 года до сентября 1917 года.
 Российская республика — республика, существовавшая с 1 сентября 1917 года по 25 октября 1917 года.
 Российское государство (1918—1920) — общероссийская государственность на территориях, подконтрольных Белому движению, во время Гражданской войны.
 Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика — республика в составе СССР, 1921—1991.
 Неофициальное название Советского Союза в период его существования, широко распространённое за его пределами.
 Российская Федерация — современное государство, название бывшей РСФСР с 25 декабря 1991 года. Крупнейшее в мире по территории.

Строения 
 «Россия» — отменённый проект постройки небоскрёба в Москве.

Гостиницы 
 «Россия» — гостиница, существовавшая до Октябрьской революции на Петровских линиях в Москве.
 «Россия» — снесённая гостиница в Москве.
 «Россия» — снесённая гостиница в Нижнем Новгороде.
 «Россия» — гостиница в Санкт-Петербурге.
 «Россия» — гостиница в Воронеже.

Кинотеатры, киноконцертные залы 
 «Россия» — досуговый центр в Глазове.
 «Россия» — кинотеатр в Махачкале.
 «Россия» — театр в Москве (в 1997—2012 гг. — кинотеатр «Пушкинский»).
 «Россия» — кинотеатр в Севастополе.
 «Россия» — название киевского кинотеатра «Киото» до 2016 года.
 «Россия» — кинотеатр в Чите.

Компании, предприятия, организации 
 «Россия» — шоколадная фабрика в Самаре.
 «Россия» — российская страховая компания.
 «Россия» — российское страховое общество (1881—1919).
 «Россия» — акционерный банк (АО).
 «Россия» — государственный центральный концертный зал (ГЦКЗ) в Москве.
 «Россия» — колхоз в селе Большая Ольшанка Саратовской области, созданный во время Великой Отечественной войны.
 «Россия» — специальный лётный отряд, обеспечивающий перевозку воздушным транспортом высших должностных лиц Российской Федерации.
 «Россия» — предприятие в Ленинграде—Санкт-Петербурге (до 2005 г.), бывший завод «Промет».

Транспорт 
 «Россия» — фрегат Балтийского флота России 1728 года постройки.
 «Россия» — линейный корабль Балтийского флота России 1839 года постройки.
 «Россия» — пароход Черноморского флота России. Участник Русско-турецкой войны 1877-78 годов.
 «Россия» — броненосный крейсер российского императорского и советского флотов.
 «Россия» — российский атомный ледокол типа «Арктика».
 «Россия» — советский морской круизный пассажирский дизель-электроход.
 «Россия» — проект 785, тип советских речных пассажирских дизель-электроходов.
 «Россия» — проект 1877, тип советских речных пассажирских теплоходов класса люкс.
 «Россия» — проект 301 «Владимир Ильич», тип советских речных пассажирских теплоходов класса люкс.
 «Россия» — бриг, являющийся символом праздника выпускников петербургских школ «Алые Паруса».
 «Россия» — российская государственная авиакомпания.
 «Россия» — скорый фирменный поезд № 002М/001М сообщением Владивосток — Москва — Владивосток.
 «Россия» — автомобильная дорога федерального значения Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург (, ).

СМИ

Печатные издания 
 «Россия» — литературно-художественный журнал, выходивший в 1883—1890 годах (с перерывами) в Москве.
 «Россия» — ежедневная газета, выходившая в 1899—1902 годах в Петербурге.
 «Россия» — ежедневная газета, выходила в 1905—1914 годах в Петербурге. Сначала издавалась как частная газета, но с 1906 г. по инициативе П. Столыпина, формально сохраняя прежний статус, стала правительственным официозом; редакторы С. Н. Сыромятников и И. Я. Гурлянд — чиновник министерства внутренних дел.
 «Россия», «Новая Россия» — общественно-политический и литературно-художественный журнал. Выходил с перерывами с марта 1922 по март 1926 в Петрограде, в Москве.
 «Россия» — газета, выходившая в 1918—1919 годах в разных городах южной части России, первоначально как орган Добровольческой армии; редактировал В. В. Шульгин.
 «Россия» — газета, выходившая в 1919—1920 гг. в Париже.
 «Россия» — газета, выходившая в 1927—1928 гг. в Париже под редакцией Петра Струве.
 «Россия» — газета, выходившая в 1933—1973 гг. в Нью-Йорке.

Телевизионные каналы 
 «Россия» — старое название телеканала «Россия-1» в период с 1 сентября 2002 по 31 декабря 2009 года.
 «Россия-2» — бывший общероссийский спортивно-познавательно-развлекательный телеканал.
 «Россия-24» — общероссийский информационный телеканал.
 «Россия К» — общероссийский телеканал «Культура».
 «VH1 Россия» — бывший музыкально-развлекательный телеканал.

Политические организации 
 «Великая Россия» — незарегистрированная ультраправая партия.
 «Другая Россия» — коалиция оппозиционных сил (2006—2010).
 «Другая Россия» — незарегистрированная левая партия.
 «Единая Россия» — центристская консервативная партия начала XXI века.
 «Либеральная Россия» — либеральная партия первой половины 2000-х годов.
 «Справедливая Россия» — левоцентристская социал-демократическая партия.
 «Трудовая Россия» — партия коммунистической ориентации.
 Блок «Россия» — крымский блок партий.

Другое 
 «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» — первый в России систематический иллюстрированный географический справочник, изданный в 1899—1914 гг. под общим руководством П. П. Семенова-Тян-Шанского.
 Россия — депутатская группа в Государственной думе первого созыва.
 (232) Россия — малая планета.
 «Россия» — песня Игоря Талькова.
 Россия — персонаж аниме «Хеталия и страны Оси».
 «Россия», «Россия на всех диапазонах» — дипломы Союза радиолюбителей России.
 «Россия» — команда, представлявшая Россию в международной серии кольцевых автогонок «А1 Гран-при».
 «Россия» — команда по хоккею с шайбой, существовавшая в городе Краснокамске Пермской области.
 «Россия» — женский футбольный клуб из Хотьково.
 «Россия» — название футбольного клуба «Монолит» из Москвы в 1993—1994 годах.
 «Россия» — стадион в Нововятском районе города Кирова.
 «Россия» — марка кизлярского коньяка.
 Rossia — род животных.
 «Единая Россия» — бронепоезд в Добровольческой армии.
 «Россия» — ежегодный фестиваль документального кино, проходящий с 1988 года в Екатеринбурге (Свердловске).
 «Россия» — скульптура Н. А. Лаверецкого 1896 года.

См. также 

 «Россия в 1839 году»
 
 
 «Россия на рубеже тысячелетий»
 «Радио России»

Примечания